peut désigner :
  d'infanterie de réserve de la  de réserve (Empire allemand)
  (Espagne républicaine)
  de soutien (États-Unis)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  (Inde britannique)
  (Royaume-Uni)
  (Russie)